В одиночному розряді тенісного турніру Casino Cup Hittfield 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Ліса Бондер здобула титул, у фіналі перемігши Ренату Томанову 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Duk-Hee Lee (1-ше коло)
 Луча Романов (2-ге коло)
 Патрісія Медраду (2-ге коло)
 Ліса Бондер (переможниця)

 Петра Деліс (1-ше коло)
 Бет Нортон (2-ге коло)
 Рената Томанова (фінал)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Casino Cup Hittfield